Léonce est un nom propre.

Étymologie 
Léo qui veut dire lion, le mot à l'origine de Léonce (leonteus en latin), signifie qui a l'air d'un lion, au sens de la force du lion.

Prénom 
Léonce est un prénom masculin et féminin qui a des dérivés feminins Léoncia, Léonie, Léoncie, Léoncette, Léonui, Léoncine, Léonte et Léontia et masculin Léon Léo.

Saints chrétiens

Religieux 
 
 Léonce de Rome (an 107 ), la muse de Cicéron, connue pour sa beauté
 Léonce d'Arles (~415-484), un évêque d'Arles
 Léonce de Byzance, auteur de CPG 6813-6820
 Léonce de Constantinople, prêtre, auteur de CPG 7888-7900
 Léonce le Scolastique, scolastique, auteur de CPG 6823
 Léonce de Naplouse, auteur de CPG 7880-7885
 Léonce d'Antioche, évêque d'Antioche
 Léonce, patriarche de Kiev de 992 à 1008
 Léonce de Bulgarie (), premier patriarche de l’Église orthodoxe de Bulgarie
 Léonce de Florence, fondatrice d'  un couvent au XVe elle a consacré sa vie aux plus démunis

Autres personnalités 
  Léonce, un empereur byzantin ayant régné de 695 à 698
  Léonce (1823-1900), de son vrai nom Édouard Nicole, un comédien français ayant créé de nombreuses opérettes de Jacques Offenbach
 Léonce, un comédien français des années 1940-1950 ayant joué notamment dans La vie est un jeu, Pas de vacances pour Monsieur le Maire, Mon ami Sainfoin
 Léonce (milieu du -488), un usurpateur byzantin
 Léonce, un officier byzantin qui sert sous l'empereur Justinien (527-565)

Oeuvre 
 Léonce, une série de films comiques de Léonce Perret

Prénom masculin
Prénom féminin
Leonce
Leonce